Petit point (borduursteek)
Petit Point (kaap), kaap in Australië